

Cinema 
True Love (1989), com Aida Turturro e Ron Eldard
True Love (2023), com John David Washington e Gemma Chan

Música 
True Love (canção de Coldplay), do álbum Ghost Stories
True Love (canção de Pink), do álbum The Truth About Love

Outros 
True Love (jogo eletrônico), jogo lançado originalmente em 1995

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música